Love Affair (1932), een film uit 1932
 Love Affair (1939), een film uit 1939
 Love Affair (1994), een film uit 1994

 Love Affair (Britse band), een in 1966 in Londen opgerichte band, bekend van hun single "Everlasting Love"
 Love Affair (Amerikaanse band), een band uit Cleveland (Ohio), opgericht in 1976
 Love Affair (Love Affair), een muziekalbum van Love Affair uit 1980
 Love Affair (Amii Stewart), een muziekalbum van Amii Stewart uit 1996
 "Love Affair", een liedje van het Kylie Minogue-album Fever (album van Kylie Minogue)